Средний Майдан — название населённых пунктов на Украине:

 Средний Майдан — село в Надворнянском районе Ивано-Франковской области.
 Средний Майдан — село в Вижницком районе Черновицкой области.